Die Orangerie Altenburg befindet sich im Schlossgarten der Stadt Altenburg im Landkreis Altenburger Land in Thüringen.

Geschichte 
Herzog Friedrich II. von Sachsen-Gotha-Altenburg hat zwischen 1706 und 1712 das Teehaus im Altenburger Schlossgarten bauen lassen. Die vernachlässigte Gartenanlage wurde während der Regierungszeit des Herzogs in eine moderne französischen Barockgarten umgestaltet. Glanzstück war ein neues Lusthaus. Es ist das heutige Teehaus. Die Entwürfe dazu stammen vom Zeitzer Landbaumeister Heinrich Gegenbach. Er postierte den neuen Bau am höchsten Punkt des Parks, was Um- und Neubauten bedingte.

Der Barockgarten mit seinen Gebäuden ist das Glanzstück der Orangerie.

Weblinks

Einzelnachweise 

Bauwerk in Altenburg
Rittergut in Thüringen
Kulturdenkmal in Altenburg
Altenburg